Thurayya Badrkhani, independentista kurd.
 Djaladat Badrkhani, independentista kurd.